Бо́бриков — русская фамилия. Бобриковы — дворянский род

Известные носители

А 
 Бобриков, Александр Павлович (род. 1944) — французский волейболист, волейбольный тренер, спортивный функционер, историк, общественный деятель.

Г 
 Бобриков, Георгий Иванович (1840—1924) — генерал от инфантерии, член Военно-учёного комитета, военный писатель.

И 
 Бобриков, Иван Васильевич (1798—1883) — врач, действительный статский советник.

М 
 Бобриков, Максим Павлович (1938—1984) — советский политический деятель. Депутат Верховного Совета СССР 11 созыва.

Н

С 
 Бобриков, Степан Леонидович (1874—1931) — российский военный, генерал-лейтенант; донской казак.

  (род. 1995) — российская дзюдоистка, чемпионка России в полулёгком весе (2018).